Logradouros do Brasil
Avenida Rio Branco (Juiz de Fora), em Minas Gerais
Avenida Rio Branco (Natal), no Rio Grande do Norte
Avenida Rio Branco (Rio de Janeiro), no estado do Rio de Janeiro
Avenida Rio Branco (Santa Maria), no Rio Grande do Sul
Avenida Rio Branco (São Paulo), no estado de São Paulo
Avenida Rio Branco (Florianópolis), em Santa Catarina